Kaceřov is de naam van meerdere gemeenten in Tsjechië
 Kaceřov (okres Sokolov), gemeente in okres Sokolov
 Kaceřov (okres Plzeň-sever), gemeente in okres Plzeň-sever